Ernest James Renshaw, angleški tenisač, * 3. januar 1861, Leamington, Warwickshire, Anglija, Združeno kraljestvo, † 2. september 1899, Waltham St. Lawrence, Berkshire, Anglija.

Ernest Renshaw se je petkrat uvrstil v finale turnirjev za Prvenstvo Anglije. Edino zmago je dosegel leta 1888, ko je v finalu premagal Herberta Lawforda, v finalih je zaigral še v letih 1882, 1883, 1887 in 1889. Trikrat ga je v finalih premagal brat dvojček William, s katerim je dobil turnir še petkrat v konkurenci moških dvojic. Leta 1983 je bil posmrtno sprejet v Mednarodni teniški hram slavnih.

Finali Grand Slamov

Posamično (5)

Zmage (1) 

|- style="background:#cfc;"
| 1888 || Prvenstvo Anglije ||  Herbert Lawford || 6–3, 7–5, 6–0
|}

Porazi (4) 

|- style="background:#cfc;"
| 1882 || Prvenstvo Anglije ||  William Renshaw || 6–1, 2–6, 4–6, 6–2, 6–2
|- style="background:#cfc;"
| 1883 || Prvenstvo Anglije <small>(2) ||  William Renshaw || 2–6, 6–3, 6–3, 4–6, 6–3
|- style="background:#cfc;"
| 1887 || Prvenstvo Anglije <small>(3) ||  Herbert Lawford || 1–6, 6–3, 3–6, 6–4, 6–4
|- style="background:#cfc;"
| 1889 || Prvenstvo Anglije <small>(4) ||  William Renshaw || 6–4, 6–1, 3–6, 6–0
|}

Moške dvojice (5)

Zmage (5) 

|- bgcolor="#CCFFCC"
| 1884
| Prvenstvo Anglije
|  William Renshaw
|  Ernest Lewis E.L. Williams
| 6–3, 6–1, 1-6, 6-4
|- bgcolor="#CCFFCC"
| 1885
| Prvenstvo Anglije <small>(2)
|  William Renshaw
|  C.E. Farrer A.J. Stanley
| 6–3, 6–3, 10-8
|- bgcolor="#CCFFCC"
| 1886
| Prvenstvo Anglije <small>(3)
|  William Renshaw
|  C.E. Farrer A.J. Stanley
| 6–3, 6–3, 4-6, 7-5
|- bgcolor="#CCFFCC"
| 1888
| Prvenstvo Anglije <small>(4)
|  William Renshaw
|  Herbert Wilberforce Patrick Bowes-Lyon
| 2-6, 1-6, 6-3, 6-4, 6-3
|- bgcolor="#CCFFCC"
| 1889
| Prvenstvo Anglije <small>(5)
|  William Renshaw
|  Ernest Lewis George Hillyard
| 6–4, 6–4, 3-6, 0-6, 6-1
|}

Sklici

Zunanje povezave

 

Angleški tenisači
Dvojčki v športu
Sprejeti v Mednarodni teniški hram slavnih